Con el nombre de Juan IV se conoce a:

 Juan IV, Papa entre 640 y 642.
 Juan IV de Portugal, rey de Portugal. (1604-1656).
 Juan IV de Bretaña, duque de Bretaña. (1295-1345).
 Juan IV Ducas Láscaris, emperador del Imperio Bizantino en Nicea. (1250-1261).
 Yohannes IV de Etiopía, rey de Etiopía entre 1871 y 1889.
 Juan IV Megas Comnenos, emperador de Trebizonda. (c. 1403-1459).
 Juan IV de Constantinopla, patriarca de Constantinopla entre 582 y 595.
 Juan IV Crispo, duque de Naxos y el Archipiélago. (1517-1564).
 Juan IV de Bragança, rey de Portugal como Juan VI y rey del Reino unido de Portugal, Brasil y el Algarve. (1760-1826).
 Juan IV de Montferrato, marqués de Montferrato. (1412-1464).
 Juan IV de Armagnac, conde de Armagnac. (1396-1450).
 Juan IV de Brabante, duque de Brabante. (1403-1427).
 Juan IV de Oldemburgo, conde de Oldemburgo entre 1500 y 1526.
 Juan IV de Vendôme, conde de Vendôme. (?-1240).